Okręty US Navy o nazwie USS "Haddo", pochodzącej od ryby haddo żyjącej na pacyficznym wybrzeżu USA i Kanady:
 Pierwszy "Haddo" (SS-255) był okrętem podwodnym typu Gato, który był w służbie w latach 1942-1958.
 Drugi "Haddo" (SSN-604) był okrętem podwodnym typu Permit, który był w służbie w latach 1964-1991.

Haddo